Jungk est le patronyme de deux écrivains de langue allemande :
 Robert Jungk (1913-1994) ;
 Peter Stephan Jungk (né en 1952), fils du précédent.

Cinéma et théâtre 
 Max Jungk (1872-1937), scénariste et acteur autrichien.